Max Jones (né le  à Rochester dans l'État du Michigan aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier gauche.

Biographie 
En 2014-2015, Jones intègre l'USHL avec la United States National Development Team U17 et U18. La saison suivante, il se joint aux Knights de London dans la LHO avec qui il obtient 52 points en 63 matchs. 

À la fin de sa saison recrue, il est éligible au repêchage d'entrée dans la LNH 2016. Il est choisi à la  au total par les Ducks d'Anaheim. Le , il signe son premier contrat professionnel d'une durée de 3 ans avec les Ducks.

Vie privée 
Il est le fils du joueur de hockey sur glace Brad Jones.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2014-2015 || US National Development Team || USHL || 24 || 5 || 5 || 10 || 116 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Knights de London || LHO || 63 || 28 || 24 || 52 || 106 || 6 || 1 || 1 || 2 || 23
|-
| 2016-2017 || Knights de London || LHO || 33 || 17 || 19 || 36 || 65 || 14 || 7 || 5 || 12 || 24
|-
| 2016-2017 || Gulls de San Diego || LAH || - || - || - || - || - || 9 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
| rowspan=2 | 2017-2018 || Knights de London || LHO || 25 || 18 || 3 || 21 || 34 || - || - || - || - || -
|-
| Frontenacs de Kingston || LHO || 6 || 1 || 2 || 3 || 2 || 9 || 3 || 1 || 4 || 28
|-
| 2018-2019 || Ducks d'Anaheim || LNH || 30 || 2 || 3 || 5 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Gulls de San Diego || LAH || 43 || 14 || 15 || 29 || 50 || - || - || - || - || -
|- 
| 2019-2020 || Ducks d'Anaheim || LNH ||59 ||8 ||4 ||12 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2019-2020 || Gulls de San Diego || LAH ||8 ||2 ||0 ||2 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Ducks d'Anaheim || LNH || 46 || 7 || 4 || 11 || 36 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Ducks d'Anaheim  || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||15 ||- ||- ||- ||- ||-

| 137 || 17 || 11 || 28 || 101 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

| 2014 || align=left|Défi mondial -17 ans || 6 || 7 || 4 || 11 || 14 || align=left| Médaille d'argent
|-
| 2018 || align=left|Championnat du monde junior|| 7 || 1 || 1 || 2 || 2 || align=left| Médaille de bronze

Références 

Naissance en février 1998
Naissance à Rochester (Michigan)
Joueur américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Ducks d'Anaheim
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Knights de London
Champion de la Coupe Memorial
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Joueur des Ducks d'Anaheim